Индекс глобалне друштвене покретљивости (), скраћено GSM Index, представља индикатор којим меримо промену друштвене покретљивости на глобалном нивоу, у подручјима попут здравства, образовања, технологије и друштва. Индекс је формиран 2020. године од стране Светског економског форума и обухвата 82 земље света.

Рангирање 2020.
Ранг листа држава према њиховим резултатима GSM индекса 2020. године. Вредност 100 представља најбољи резултат који држава може да оствари.

Референце

Економија